Ben Hulsman, een Nederlandse acteur
 Gerrit Hulsman, een Nederlandse voetballer
 Kevin Hulsmans, een Belgische wielrenner
 Louk Hulsman, een Nederlandse hoogleraar strafrecht